

Letteratura 
 L'esploratore (The Explorer) – romanzo di W. Somerset Maugham del 1908
 L'esploratore (Voss) – romanzo di Patrick White del 1957

Musica 
 L'esploratore – album dei Khorakhanè del 2010
 L'esploratore – album di Francesco Buzzurro